Karl Preuschen ist der Name folgender Personen:

* Karl Preuschen (Vogt) (ca. 1737–1809), deutscher Jurist und Vogt
 Karl von Preuschen (Richter) (1781–1856), deutscher Richter
 Karl von Preuschen (General) (1862–1925), deutscher Generalleutnant